Дмитрий Зеленин:
 Зеленин, Дмитрий Вадимович (род. 1962) — предприниматель, губернатор Тверской области (2003—2011).
 Зеленин, Дмитрий Константинович (1878—1954) — русский и советский этнограф-фольклорист.